Radio Station – Album di Patty Pravo 
Radio Station – Singolo dei Rockets 
Radio Station – Brano musicale di Run DMC 
Radio Station – Brano musicale di Terence Blanchard